Аэропорт Ньиредьхазы () — региональный аэропорт Венгрии, расположен в северо-западных пригородах Ньиредьхазы в 3 км от центра города.

Аэропорт используется с 1968 года как тренировочная база пилотов. С 1992 года принадлежит компании TRÉNER Ltd. Главное предназначение аэропорта — тренировка начинающих пилотов, но кроме этого аэропорт оказывает услуги воздушного такси и развлекательных полётов. Аэропорт располагает более 12 самолётов различных марок. Главная взлётно-посадочная полоса имеет асфальтовое покрытие и длину 1000 метров, также наличествует вторая полоса с травяным покрытием. Регулярных рейсов из аэропорта не выполняется.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 http://www.hungaryairport.hu/airport_data.php?id=29 

Аэропорты Венгрии